Становое — топоним:

Казахстан 
 Становое — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.
Становое — озеро в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Становое — хутор в Борисовском районе Белгородской области.
 Становое — село в Чернянском районе Белгородской области.
 Становое — деревня в Грязовецком районе Вологодской области, Вохтожское муниципальное образование.
 Становое — деревня в Грязовецком районе Вологодской области, Сидоровское муниципальное образование.
 Становое — разъезд в Грязовецком районе Вологодской области, Сидоровское муниципальное образование.
 Становое — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Становое — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Становое — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Становое — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Становое — посёлок в Неманском районе Калининградской области.
 Становое — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Становое — село в Целинном районе Курганской области.
 Становое — село в Поныровском районе Курской области.
 Становое — село в Тимском районе Курской области.
 Становое — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Становое — село в Становлянском районе Липецкой области.
 Становое — деревня в Раменском районе Московской области.
 Становое — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Становое — село в Новосильском районе Орловской области.
 Становое − деревня в Орловском районе Орловской области.
 Становое − деревня в Орловском районе Орловской области.

Украина 
 Становое — село в Коропском районе Черниговской области.